Een boekenwurm of boekenworm is:

Bibliofiel, iemand die altijd met zijn neus in de boeken zit
Boekworm, een papieretend insect dat berucht is vanwege zijn destructieve effect op boeken.
Der Bücherwurm (De Boekenwurm), een schilderij van de Duitse kunstschilder Carl Spitzweg